Léré (o Lere) è un toponimo francese comune a diversi luoghi:

Léré, comune francese
Léré, città del Ciad
Léré, comune del Mali nel circondario di Niafunké
Lere, città della Nigeria capoluogo del local government area omonimo
Lere, local government area della Nigeria nello stato di Kaduna